|-
| 189701 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189702 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189703 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189704 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189705 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189706 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189707 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189708 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189709 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189710 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189711 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189712 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189713 - || || 11 d'octubre de 2001 || Eskridge || Eskridge
|-
| 189714 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189715 - || || 24 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 189716 - || || 24 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 189717 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189718 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189719 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189720 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189721 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189722 - || || 19 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189723 - || || 24 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189724 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189725 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189726 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189727 - || || 9 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189728 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189729 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189730 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189731 - || || 16 de novembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189732 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189733 - || || 8 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189734 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189735 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189736 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189737 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189738 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189739 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189740 - || || 11 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189741 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189742 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189743 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189744 - || || 14 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189745 - || || 15 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189746 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189747 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189748 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189749 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189750 - || || 18 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189751 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189752 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189753 - || || 17 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189754 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189755 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189756 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189757 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189758 - || || 8 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189759 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189760 - || || 9 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189761 - || || 14 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189762 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189763 - || || 13 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189764 - || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189765 - || || 18 de gener de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189766 - || || 21 de gener de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189767 - || || 3 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189768 - || || 6 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 189769 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189770 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189771 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189772 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189773 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189774 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189775 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189776 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189777 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189778 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189779 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189780 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189781 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189782 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189783 - || || 12 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189784 - || || 19 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189785 - || || 21 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189786 - || || 22 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189787 - || || 9 de març de 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan
|-
| 189788 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189789 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189790 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189791 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189792 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189793 - || || 15 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 189794 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189795 - || || 5 de març de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 189796 - || || 7 d'abril de 2002 || Mount Hopkins || T. B. Spahr
|-
| 189797 - || || 5 d'abril de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189798 - || || 12 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 189799 - || || 13 d'abril de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189800 - || || 14 d'abril de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9